Теодора Руменова Андрејева (; Софија, 23. јануар 1987), познатија под псеудонимом Андреа (), бугарска је поп-фолк певачица. Каријеру је почела 2006. године, са синглом Като непознат, да би две године касније снимила први албум.

У августу 2008. сарађивала је са румунским продуцентом Костијем Јоницом, снимивши песму Само мой. Њихова сарадња се наставила, те су почели да раде заједно под именом Сахара. Андреа је тада снимила три највећа хита у својој каријери – -{Употребена}-, -{Докрай}- и Неблагодарен.

Године 2009. била је гошћа у песми -{Bellezza}- Геа да Силве, а 2010. у песми I Wanna Боба Синклера и Шегија. Прекинула је сарадњу са Костијем почетком 2012, када је одлучила да се посвети соло каријери.

Андреа је у Србији позната захваљујући песми -{Хайде, опа}-, коју је препевала звезда Гранда Милица Павловић под именом Танго. Сем те, песму -{Излъжи ме}- је препевала Анабела Атијас, девојачко Буква, бивша певачица поп групе Funky G под именом Пиће за другаре, а -{Неблагодарен}- Сандра Африка као Девојка твог друга. Очекује се Андреин дует са Индиром Радић, са којом је у оквиру турнеје Balkan Stars Night наступала по Европи 2012.

Дискографија

Видеографија

Спотови на страним језицима

Тв верзије

Песме 
 Хайде, опа
 Неблагодарен
 Пий едно от мене
 Най-добрата

Референце

Спољашње везе 

 Званичан сајт

Рођени 1987.
Бугарске певачице
Бугарске манекенке
Поп-фолк певачи
Људи под псеудонимом
Софијци